

Codici 
 ORY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Parigi Orly (Francia)
 ory – codice ISO 639-3 della lingua oriya

Persone 
 Meghan Ory – attrice e scrittrice canadese
 Michel Ory – astronomo svizzero